ФК Шкендија је фудбалски клуб из Тетова у Северној Македонији, који се такмичи у Првој лиги. Своје утакмице игра на Градском стадиону у Тетову капацитета 15.000 гледалаца.

Клуб је основан 1979.. Освајањем првог места у Другој лиги, у сезони 2009/10, од сезоне 2010/11 је први пут играо у Првој лиги и одмах постигао свој највећи успех освајањем првог места и пласманом у европска такмичења. Прву утакмицу одиграли су у другом колу квалификација за Лиги шампиона 2011/12. против Партизана из Београда и изгубили укупним резултатом 5:0.

Успеси 
 Прва лига Македоније
  Првак (1) : 2010/11.
 Вицепрвак (1) : 2015/16.
 Друга лига Македоније
  Првак (3) : 1995/96, 1999/00, 2009/10.
 Вицепрвак (1) : 2003/04.
 Куп Македоније
  Освајач (1) : 2015/16.
 Финалиста (3) : 2005/06, 2012/13, 2016/17.
 Суперкуп Македоније
  Освајач (1) : 2011.

ФК Шкендија у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Профил клуба на macedonianfootball.com 

Шкендија
Тетово